Lotto Dstny er et professionelt cykelhold fra Belgien, der har status som UCI ProTeam.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Hold efter år 
 Hold 2005
 Hold 2006

Eksterne henvisninger 

 

 
Etableret i 1985